Wendelberger ist der Familienname folgender Personen:

 Elfrune Wendelberger (* 1926), österreichische Botanikerin, Autorin und Umweltaktivistin
 Gustav Wendelberger (1915–2008), österreichischer Botaniker und Universitätsprofessor